Middagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Middagstjärnarna, sjö i Härjedalens kommun, 
Middagstjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Middagstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Middagstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Middagstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (3,51 ha)
Stor-Middagstjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (8,72 ha)
Middagstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn